El Rally de Polonia de 2017, oficialmente ORLEN 74. Rajdu Polski, fue la septuagésima cuarta edición y la octava ronda de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 30 de junio al 2 de julio y contó con un itinerario de 22 tramos sobre tierra que sumaron un total de 314.04 km cronometrados luego de que se cancelara la etapa 6. Fue también la octava ronda de los campeonatos WRC 2 y WRC 3.

Lista de inscriptos

Itinerario

Power stage

El power stage al igual que en las anteriores carreras fue la última etapa del rally y tuvo un recorrido total de 18.68 km.

Clasificación final

Referencias

Enlaces externos 
 Rally de Polonia - Sitio web oficial

Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally
Deporte en Polonia en 2017
Rally de Polonia